Ido (taal), een kunsttaal (een 'herziene' versie van Esperanto)
Ido (jongensnaam), een jongensnaam die bijvoorbeeld voorkomt in de plaatsnaam Hendrik-Ido-Ambacht
iDo, een aflevering uit het vierde seizoen van iCarly